Мью () — английская фамилия.

 Джек Мью (1889—1963) — английский футболист.
 Шарлотта Мью (1869—1928) — английская поэтесса.

Другое 
 Мью — персонаж медиафранчайза «Покемон».
 Mew — рок-группа из Дании.